USS Minneapolis-Saint Paul — кораблі ВМС США, названі на честь метрополійної території Міннеаполіс-Сент-Пол, штат Міннесота.

 USS Minneapolis–Saint Paul (SSN-708) — підводний човен типу «Лос-Анжелес». На службі протягом 1984-2008 років. У 2008 році виключений зі складу флоту. Очікує на утилізацію.
 USS Minneapolis-Saint Paul (LCS-21) — бойовий корабель прибережної зони типу «Фрідом». У 2019 році спущений на воду.

Див. також 
 USS Minneapolis
 USS Saint Paul

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни